Метроплекс — це велика територія при метрополіях, що містить кілька міст з передмістями. Синонім для терміна конурбація. Також іноді це слово використовується як альтернатива термінам «метрополіс» та «мегалополіс».

Походження терміна 
Згідно Північно-Техаської Комісії, термін виник при комбінуванні понять «метрополія» та «комплекс». Комісія зареєструвала термін «Даллас/Форт Уорт Метроплекс» 1972 року як заміну поширеній раніше назвою «Північний Техас».

Приклади

Китай 
 Пекін-Тяньцзінь
 Шанхай-Ханчжоу-Нінбо

Німеччина 
 Рурський регіон, що складається з Дортмунду, Ессену, Дуйсбургу, Бохуму, Гельзенкірхену, Обергаузену та інших містах.

Японія 
 Осака-Кобе-Кіото

Нідерланди 
 Амстердам-Гаага-Роттердам, яка також називається Рандстад або прикордонному місті

Польща 
 Агломерація міст Верхньої Сілезії(фактично, помилково перекладається з польської мови як мегаполіс)

Туреччина 
 Текірдаг-Стамбул-Ізміт-Адапазари-Ялова-Бурса, або Стамбульська агломерація

ОАЕ 
 Дубай-Шарджа

Велика Британія 
Лідс-Бредфорд
Ноттінгем-Дербі
Саутгемптон-Портсмут
Борнмут-Пул
 Блекберн-Бернлі

США 
У Сполучених Штатах, термін «Metroplex» найчастіше використовується для позначення Даллас-Форт-Ворту. Інші області в США, які можуть локально можна назвати «Метроплекс» є:

 Балтімор-Вашингтон, Меріленд/округу Колумбія
 Сан-Хосе-Окленд-Сан-Франциско, Каліфорнії, найчастіше називають " Bay Area "
 Гемптон-Роудс

Багатонаціональні 
 Детройт-Віндзор
 Ель-Пасо—Сьюдад-Хуарес
 Кіншаса-Браззавіль
 Матаморос-Браунсвилл
 Сан-Дієго-Тіхуана
 Відень-Братислава
 Гуанчжоу-Шеньчжень-Гонконг-Макао

Примітки 

Містобудування